Javier Guerra ist der Name folgender Personen:

* Javier Guerra, bekannt als Javi Guerra (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Javier Guerra (Leichtathlet) (* 1983), spanischer Langstreckenläufer